Dette er en liste over verdens hovedstæder i alfabetisk orden:

Se også 
 Verdens lande
 Verdens største byer

 
Hovedstæder